Nabila peut désigner :

Prénoms 
 Nabila Aghanim (?-), astrophysicienne et cosmologiste algérienne ;
 Nabila Ben Youssef (1963-), comédienne et humoriste tuniso-canadienne ;
 Nabila Chibani (1973-), handballeuse algérienne ;
 Nabila Jami (1978-), athlète tunisienne
 Nabila Marhaben (1983-), actrice, présentatrice et mannequin néerlandaise ;
 Nabila Mounib (1960-), professeur des universités et femme politique marocaine ;
 Nabila Obeid (1945-), actrice égyptienne ;
 Nabila Oulebsir (1963-), architecte et historienne de l'art franco-algérienne ;
 Nabila Tizi (1984-), handballeuse algérienne.

Pseudonyme 

 Fatima Rodriguez (1996-), chanteuse camerounaise.

Voir aussi